Dishonored (computerspel), een action-adventure computerspel uit 2012
 Dishonored (film), Amerikaanse dramafilm uit 1931